Южновьетнамский донг () — денежная единица Республики Вьетнам в 1955—1975 годах, Республики Южный Вьетнам в 1975—1976 годах и южной части Социалистической Республики Вьетнам в 1976—1978 годах.

История 
Денежной единицей Южного Вьетнама первоначально был индокитайский пиастр, выпускавшийся Эмиссионным институтом государств Камбоджа, Лаос и Вьетнам. Банкноты Эмиссионного института выпускались трёх типов: камбоджийского, лаосского и вьетнамского. Надписи на банкнотах всех образцов делались на четырёх языках: французском, кхмерском, лаосском и вьетнамском. Банкноты вьетнамского образца отличались рисунком, а также надписью «VIÊN PHÁT-HÀNH». В обращении находились также пиастры, выпускавшиеся ранее французским Банком Индокитая.

На основе подписанного 29 декабря 1954 в Париже соглашения с 1 января 1955 Эмиссионный институт государств Камбоджа, Лаос и Вьетнам прекратил свою деятельность, а его активы и пассивы были распределены между казначействами Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.

Министерство финансов Южного Вьетнама 22 сентября 1955 года объявило об обмене банкнот Эмиссионного института камбоджийского и лаосского образца на пиастры вьетнамского образца. Обмен проводился в период с 30 октября по 7 ноября 1955 года, с 7 октября банкноты камбоджийского и лаосского образцов утратили статус законного платёжного средства. 15 октября того же года начат выпуск банкнот Национального банка Вьетнама. Банкноты Банка Индокитая в пиастрах утратили силу законного платёжного средства 31 октября 1955 года, банкноты Эмиссионного института вьетнамского образца находились в обращении до января 1957 года.

В 1975 году после взятия Сайгона на всей территории Южного Вьетнама была установлена власть Временного правительства Республики Южный Вьетнам. 22 сентября 1975 года была проведена денежная реформа, в ходе которой вместо южновьетнамского донга выпущены новые денежные знаки («донг Освобождения»). Обмен производился в соотношении 500:1. Каждая семья могла обменять до 100 000 донгов, предприниматели и лица свободных профессий — до 200 000 донгов, суммы сверх этих лимитов зачислялись на счета в банке.

В 1976 году произошло объединение страны, образовано единое государство — Социалистическая Республика Вьетнам. 3 мая 1978 года проведена реформа, унифицировавшая денежное обращение в стране. Обмен денежных знаков южного Вьетнама на общегосударственные производился в соотношении: 0,8 южновьетнамских донгов = 1 донг Социалистической Республики Вьетнам.

Монеты

Монеты 1960—1975 годов 
В 1960—1975 годах выпускались монеты в 50 су, 1, 5, 10, 20, 50 донгов. На монетах в 50 су имелись отличия в названии разменной единицы: на монете 1960 года — «50 SU», на монете 1963 года — «50 XU».

Монеты 1975 года 
В ходе реформы 1975 года были выпущены монеты 1, 2 и 5 су.

Банкноты 
Выпускались банкноты Национального банка Вьетнама:
 первого выпуска: 1, 5, 10, 20, 1000 донгов;
 второго выпуска: 50, 100, 200, 500 донгов;
 третьего выпуска: 1, 2, 5, 200 донгов;
 образца 1962 года: 10, 20, 500 донгов;
 образца 1964—1966 годов: 1, 20, 50, 100, 200, 500 донгов;
 образца 1969—1971 годов: 20, 50, 100, 200, 500, 1000 донгов;
 образца 1972—1975 годов: 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 донгов.

В ходе реформы 1975 года были выпущены банкноты в 10, 20, 50 су, 1, 2, 5, 10, 50 донгов.

Эмиссия 1955—1962 годов (первая серия)

Эмиссия 1955—1962 годов (вторая серия)

Эмиссия 1964—1966 годов

Эмиссия 1969—1971 годов

Эмиссия 1972—1975 годов

Эмиссия 1975 года

Банкноты Вьетконга 
В 1968 году на территориях Южного Вьетнама, подконтрольных НФОЮВ, были введены в обращение банкноты номиналом в 10, 20, 50 су, 1, 2, 5, 10, 50 донгов, отпечатанные в КНР.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Донг
Деньги Вьетнама
Южный Вьетнам